Huit-Janvier ou VIII-Janvier ou 8-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

8 janvier,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Quelques noms de voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

En Tunisie, le  : 
 Six Tunisiens sont tués et des douzaines d'autres blessés dans des manifestations réprimées par les autorités françaises à Bizerte en Tunisie.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en français

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 8 de Enero » ou « Ocho de Enero »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 8 de Enero, à , dans l'État de Michoacán.

Culture et divertissement

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
08